Rustaweli bezeichnet:
 Schota Rustaweli, georgischer Dichter
 Rustawelis Gamsiri, eine Allee in Tbilissi
 Rustaweli-Theater, ein Theater in Tbilissi
 Rustaweli (Metro Tbilissi), eine Station der Metro Tbilissi